São Gabriel kan syfta på:

 São Gabriel (fartyg) – flaggskeppet i Vasco da Gamas armada på sin första resa till Indien

Geografi

Brasilien 

 São Gabriel (ort), Rio Grande do Sul, 
 São Gabriel da Cachoeira (ort), Amazonas, 
 São Gabriel (kommun i Brasilien, Bahia), 
 São Gabriel (kommun i Brasilien, Rio Grande do Sul, lat -30,33, long -54,33), 

Robotskapade Brasilienförgreningar